Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Valencia Open 500. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 30. Oktober 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation für den auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Valencia